Garland může být:

místopisný název
Garland (Arkansas)
Garland (Maine)
Garland (Nebraska)
Garland (Severní Karolína)
Garland (Texas)
Garland (Utah)
Garland (Wyoming)

příjmení
 Hank Garland (1930–2004), americký kytarista
 Judy Garlandová (1922–1969), americká herečka a jazzová zpěvačka
 Merrick Garland (* 1952), americký právník a politik, ministr spravedlnosti Spojených států amerických 
 Red Garland (1923– 1984), americký jazzový pianista